Laelia kan syfta på:

 Laelia (orkidéer), ett släkte orkidéer
 Laelia (fjärilar), ett släkte fjärilar